

Блерсвілл — місто, штат Джорджія
 Блерсвілл — місто, штат Пенсільванія